Préval peut signifier plusieurs choses :

 la ville de Préval dans la Sarthe.
 l'ancienne marque Préval de produits laitiers

Patronyme

C'est aussi un nom de famille :
 René Préval (1943-2017) homme politique haïtien ;
 Claude Antoine de Préval (1739-1808), général de brigade français ;
 Claude Antoine Hippolyte de Préval (1776-1853), général de division français, fils du précédent ;
 Guerdy J. Préval (1950-) peintre haïtien

Homonymie de patronyme